Серия B 2002/2003 () — 71-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 14 сентября 2002 года и закончился 7 июня 2003 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 2002/03 на legaserieb.it
 Серия B 2002/03 на rsssf.com

2002/2003
Футбол в Италии в 2002 году
Футбол в Италии в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003